

Каракольський сільський округ — адміністративна одиниця, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Каракольський сільський округ — адміністративна одиниця, Єсільський район, Акмолинська область
 Каракольський сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область